Desa Mulyamekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mulyamekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 107,91), Jawa Barat, 
 Desa Mulyamekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,50, long 107,45), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar